Fanino Fanini – artigiano italiano (1520-1550)
Ivano Fanini – imprenditore e dirigente sportivo italiano (1951 – )
Michela Fanini – ciclista su strada italiana (1973-1994)
Giro della Toscana Femminile-Memorial Michela Fanini – corsa a tappe femminile di ciclismo su strada
Villa Fanini – villa situata su un colle in località Gragnano nel comune di Capannori